Konkurencja ujeżdżenia podczas XI Letnich Igrzysk Olimpijskich została rozegrana między 12 - 13 sierpnia 1936 roku. Wystartowało 29 zawodników z 11 krajów.

Format 
Zawodnik wykonywał przejazd z pamięci w odpowiedniej kolejności ruchów. Przejazd powinien zakończyć się ciągu 17 minut. Za każdą rozpoczętą sekundę ponad limit czasu zawodnik otrzymywał 0,5 pkt karnego. każdy ruch lub grupa ruchów była oceniana przez sędziego w skali od 0 do 10 punktów. Każda z ocen została pomnożona przez odpowiedni współczynnik ruch. Łączna liczba przyznanych punktów decydowała o kolejności zawodników. Zawody oceniało pięciu sędziów, którzy jeźdźców klasyfikowali na poszczególnych miejscach (na podstawie przyznanych punktów). Suma miejsc decydowała o ostatecznej kolejności zawodników.
W przypadku równej ilości punktów decydowała suma punktów ocen przejazdu.
Sędziami byli:
 Płk Baron Cl.v.Cederström - Szwecja
 Gen. A.Decarpentry - Francja
 Por.Płk Baron A. v. Henikstein - Austria
 Gen. V.Poseck - Niemcy
 Płk Qu. v. Ufford - Holandia

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeździectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936